Понцио () — итальянская фамилия, от латинского Понтий. Известные носители:

 Понцио, Джованни (?-1033) — церковный деятель X—XI века.
 Понцио, Дионисий (1568—1604) — соратник Т. Кампанеллы, один из лидеров Калабрийского восстания 1599 года.
 Понцио, Леонардо (род. 1982) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Ривер Плейт» и сборной Аргентины.
 Понцио, Мелисса (род. 1972) — американская телевизионная актриса.
 Понцио, Фламинио (1560—1613) — итальянский придворный архитектор.